Valea Mărului se poate referi la:

Localități din România 
 Valea Mărului, Argeș — sat din comuna Budeasa din județul Argeș,  
 Valea Mărului, Bacău — sat din comuna Lipova din județul Bacău, România.
 Valea Mărului, Galați - (nume anterior Puțeni) — satul de reședință al comunei omonime, Valea Mărului din județul Galați, România.

Alte pagini cu nume similare 
 Râul Valea Mărului (dezambiguizare)
 Râul Valea Malului

Nume proprii
Toponime românești